Castello Inferiore (Attimis)
Castello Inferiore (Mex)